Сезон 2016/2017 — четвёртый сезон в истории ФК «Тосно» и третий для клуба в первенстве Футбольной национальной лиги. Сезон охватывает период с 11 июля 2016 года по 20 мая 2017 года. Клуб принял участие в двух турнирах: Первенстве ФНЛ и Кубке России.

Главные события сезона 
Домашней ареной «Тосно» как и в конце прошлого сезона стал стадион «Электрон» в Великом Новгороде. Выступления в первенстве команда начала уверенно, потерпев первое поражение лишь в 9 туре — 17 августа «Тосно» в компенсированное время после гола с пенальти уступило в домашнем матче «Енисею» 1:2. В следующем туре, 21 августа, команда нанесла первое поражение лидеру, московскому «Динамо» — в гостевом матче единственный гол забил Кашчелан.

Осеннюю часть первенства «Тосно» завершил на втором месте, после 24 игр на 5 очков отставая от московского «Динамо» и на 8 очков опережая «СКА-Хабаровск». В Кубке России клуб во второй раз в истории вышел в 1/4 финала, получив в соперники московский «Локомотив».

На зимних сборах в Турции «Тосно» сыграл 17 января с бакинским «Нефтчи» 2:2, 23 января с «Политехникой» Яссы 3:3, 13 января с болгарским клубом «Верея» Стара-Загора 2:0, 7 февраля с чешской командой «Зброёвка» Брно 2:2.

В феврале 2017, перед третьим, заключительным турецким сбором генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко заявил о завершении трансферной кампании и о том, что команда не делает акцента на кубковую игру с «Локомотивом».

В апреле было объявлено о начале сотрудничества с московской школой «Чертаново (центр образования)». Выйдя по итогам 6 тура на вторую позицию в турнирной таблице, «Тосно» занимал это место на протяжении всего первенства и 6 мая, за три тура до окончания соревнований, победив в гостевом матче «Нефтехимик» 2:0, завоевал путёвку в премьер-лигу.

17 мая генеральный директор «Тосно» Матюшенко заявил, что клуб в сезоне РФПЛ-2017/18 будет играть на стадионе «Петровский» СПб. 19 мая «Тосно» получил лицензию РФС.

Состав

Трансферы 2016/17

Лето 2016 
Пришли

Ушли

Зима 2017 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Первенство ФНЛ

Турнирная таблица

Статистика выступлений в ФНЛ

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Примечания

Ссылки 
 
 

Тосно
Сезоны ФК «Тосно»